A 12 122-es számú mellékút egy körülbelül nyolc kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút a Börzsöny Nógrád vármegyei részén. Diósjenőt köti össze a 2-es főúttal és azon keresztül az ország távolabbi pontjaival.

Nyomvonala 
Tolmács település lakatlan külterületei között ágazik ki nyugat-északnyugat felé a 2-es főútból, annak az 52+500-as kilométerszelvénye közelében. Körülbelül a 2+500-as kilométerszelvényénél ér át Diósjenő területére. Az 5. kilométere közelében keresztezi a Vác–Balassagyarmat-vasútvonalat, majd nem sokkal később beletorkollik dél felől a 12 123-as út. A folytatásban ennek irányát veszi fel, ameddig nem találkozik – a 6+800-as kilométerszelvénye körül, már a település központjában – a kelet felől érkező 12 126-os úttal, annak 7. kilométere után. Ettől kezdve ez utóbbi út irányát felvéve, nyugat felé halad tovább; 8,162 kilométer megtétele után ér véget, a diósjenői buszfordulónál.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2022. szeptember 6. 

12122
Börzsöny